Nyrkow () ist der Familienname folgender Personen:

 Gennadi Matwejewitsch Nyrkow (1918–2001), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Juri Alexandrowitsch Nyrkow (1924–2005), russischer Fußballspieler und Generalmajor